SKU est un code, qui signifie :

Code et sigle
 
 stock-keeping unit, traduction anglaise du terme « Unité de gestion des stocks », une unité de mesure utilisée en gestion des stocks.
Code
Acronyme